Anna Lindhs park kan syfta på:

 Anna Lindhs park, Borås
 Anna Lindhs park, Stockholm (före detta Vintertullsparken)

Se även
Anna Lindhs plats (olika betydelser)